Paradiso steht für:
 eine Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz, siehe Paradiso TI
 einen Naturstein, siehe Migmatit#Natursteinsorten

Gebäude:
 ein Konzert- und Veranstaltungssaal in Amsterdam, siehe Paradiso (Amsterdam) 
 ein Hotel in Bad Schallerbach, Oberösterreich, siehe Eurotherme Bad Schallerbach
 U-Bahnhof Paradiso, Turin

Werktitel:
 Paradiso (Emma6-Lied), Lied der Musikgruppe Emma6
 Paradiso (Connie-Francis-Lied), Lied von Connie Francis
 Paradiso, letzter Teil von Dantes Werk Göttliche Komödie
 Paradiso – Sieben Tage mit sieben Frauen, Film von Rudolf Thome
 Paradiso, Theaterstück von Lida Winiewicz (UA 2008 in Wien)

Paradiso ist der Familienname folgender Personen:

 Massimo Paradiso (* 1968), italienischer Ruderer
 Tommaso Paradiso (* 1983), italienischer Cantautore

Siehe auch: 
 Golfo Paradiso, Golf bei Genua
 Radio Paradiso, regionales Radioprogramm